Comitatul Noble sau Noble County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

Noble County, Indiana
Noble County, Ohio
Noble County, Oklahoma

Vezi și 
Nobles County, Minnesota